Stig Nilsson och liknande namn kan syfta på:

 Stig Gitse (1921–2016), före 1971 Stig Nilsson, svensk tecknare känd som "Gits"
 Stig Nilsson (handbollsspelare) (1927–2015), svensk handbollsspelare
 Stig Nilsson (idrottsledare) (1931–2008), svensk fotbollsspelare och idrottsledare, mångårig ordförande för Halmstads BK
 Stig Nilsson (fiktiv person), fiktiv krigsfånge i utbildningsmaterial för svensk militär